Руководитель Администрации президента Российской Федерации (АП РФ) — федеральный государственный гражданский служащий, выполняющий непосредственное руководство работой Администрации президента России, общее руководство которой выполняет президент Российской Федерации.

Полномочия и права руководителя администрации президента России 
(в соответствии с Положением об администрации президента Российской Федерации (далее — администрация), утверждённым Указом президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 490)
 представляет администрацию в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, а также в российских, международных и иностранных организациях;
 осуществляет общее руководство деятельностью начальников управлений администрации, руководителей иных самостоятельных подразделений администрации;
 распределяет обязанности между заместителями руководителя Администрации;
 координирует деятельность помощников и советников президента Российской Федерации и распределяет вопросы, относящиеся к их ведению;
 координирует деятельность полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах;
 по поручению президента Российской Федерации при реализации функций, возложенных на администрацию, вносит в Правительство Российской Федерации предложения о подготовке проектов федеральных законов, указов и распоряжений президента Российской Федерации, а также о принятии постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации;
 представляет президенту Российской Федерации на утверждение проекты положений об управлениях президента Российской Федерации, иных самостоятельных подразделениях администрации;
 представляет президенту Российской Федерации кандидатуры для назначения на должность и вносит президенту Российской Федерации предложения об освобождении от должности должностных лиц в соответствии с Положением об администрации;
 утверждает по представлению заместителей руководителя администрации и помощников президента Российской Федерации структуру и штатную численность управлений президента Российской Федерации, иных самостоятельных подразделений администрации, оперативное руководство которыми на них возложено и (или) которые они возглавляют;
 утверждает по представлению секретаря Совета Безопасности Российской Федерации структуру и штатную численность Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации;
 утверждает по представлению полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах структуру и штатную численность их аппаратов;
 утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в администрации;
 назначает на должность и освобождает от должности в администрации руководителя своего секретариата и его заместителей, заместителей начальников и иных работников самостоятельных подразделений, заместителей полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах;
 определяет полномочия заместителей руководителя администрации по назначению на должность и освобождению от должности иных должностных лиц, их поощрению и применению к ним мер дисциплинарного взыскания;
 издает распоряжения по вопросам деятельности администрации, отнесенным к его компетенции;
 обеспечивает проведение аттестации работников администрации, присваивает квалификационные разряды работникам администрации, кроме тех работников, квалификационные разряды которым присваиваются президентом Российской Федерации;
 организует исполнение поручений президента Российской Федерации;
 запрашивает и получает необходимую информацию от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от организаций;
 организует подготовку и осуществляет представление в установленном порядке бюджетной заявки по вопросам обеспечения деятельности президента Российской Федерации, содержания администрации, содержания и обеспечения деятельности полномочных представителей президента Российской Федерации в федеральных округах и содержания их заместителей, а также содержания Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека;
 распоряжается бюджетными средствами в соответствии со сметой администрации;
 имеет право по поручению президента Российской Федерации вносить в смету администрации отдельные изменения, которые не должны приводить к превышению расходования средств, выделяемых из федерального бюджета на соответствующий год;
 имеет право поручить одному из заместителей руководителя администрации распоряжаться бюджетными средствами в соответствии со сметой администрации.

Список руководителей Администрации президента России 
После даты назначения или освобождения от должности стоит номер Указа президента Российской Федерации, которым произведено назначение или освобождение от должности.

Ссылки 
 Руководитель Администрации президента России